Светско првенство у рагбију седам 2005. (службени назив: 2005 Rugby World Cup Sevens) је било четврто светско првенство у рагбију седам. Турнир је одржан у Хонгконгу, а титулу светског првака је освојио Фиџи, пошто је у финалу савладао Нови Зеланд.

Квалификације за Светско првенство 2005. 

Укупно су учествовале 24 репрезентације. Домаћин Хонгконг и још осам најбољих екипа са прошлог светског првенства, које су учествовале у четвртфиналу, имали су обезбеђено место на светском првенству, преостале екипе морале су да прођу кроз квалификације.

Групна фаза 

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Нокаут фаза 

Боул

Јужна Кореја - Италија 21-26

Кенија - Хонгконг 62-10

Канада - Уругвај 39-0

Кинески тајпех - Тонга 19-28

Италија - Кенија 28-15

Канада - Тонга 7-0

Италија - Канада 7-5

Плејт

САД - Грузија 0-24

Тунис - Португал 12-21

Јапан - Русија 5-29

Самоа - Ирска 19-14

Грузија - Португал 5-29

Русија - Самоа 12-19

Португал - Самоа 7-29

Мелроуз куп

Нови Зеланд - Француска 33-7

Јужна Африка - Аустралија 14-15

Фиџи - Аргентина 22-14

Енглеска - Шкотска 36-0

Нови Зеланд - Аустралија 24-20

Фиџи - Енглеска 24-19

Нови Зеланд - Фиџи 19-29

Финале

Видео снимци 

Снимак финала 2005

Classic RWC Sevens: NZ vs FIJ 2005 Cup final - YouTube

Референце 

Светска првенства у рагбију седам
Рагби у 2005.